Avellino kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Avellino (provins), provins, Kampanien, 
 Avellino, kommun, Kampanien, Provincia di Avellino,